Petra Kvitová var forsvarende mester.

Seedede 

  Maria Sharapova
  Victoria Azarenka
  Agnieszka Radwańska
  Petra Kvitová
  Samantha Stosur (Anden runde)
  '''Serena Williams
  Caroline Wozniacki (Første runde)
  Angelique Kerber
  Marion Bartoli
  Sara Errani
  Li Na (Anden runde)
  '''Vera Zvonareva
  Dominika Cibulková (Første runde)
  Ana Ivanovic
  'Sabine Lisicki
  Flavia Pennetta (Første runde)

<ol start=17>
 '''Maria Kirilenko
 Jelena Janković ''(Første runde)
 Lucie Šafářová ''(Første runde)
 '''Nadia Petrova
 '''Roberta Vinci
 '''Julia Görges
 Petra Cetkovská ''(Anden runde)
 '''Francesca Schiavone
 '''Zheng Jie
 '''Anabel Medina Garrigues
 Daniela Hantuchová ''(Første runde)
 '''Christina McHale
 Monica Niculescu ''(Første runde)
 Peng Shuai</li>
 '''Anastasia Pavlyuchenkova
 Svetlana Kuznetsova ''(Første runde)
</ol>

 Kvalifikation 

 Finale 

 Top Half 
 Sektion 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Sharapova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Rodionova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Dolonc
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=
| RD1-team04= T Pironkova
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S-w Hsieh
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= V Razzano
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=

 Sektion 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= V Zvonareva
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Barthel
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= E Gallovits-Hall
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=8
| RD1-seed04=
| RD1-team04={{nowrap| S Soler Espinosa}}
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=10

| RD1-seed05=
| RD1-team05= K-c Chang
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Hlaváčková
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= K Clijsters
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= J Janković
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= C McHale
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=10
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= J Konta
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=8

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Tsurenko
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Johansson
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= E Makarova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Brianti
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Hradecká
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= A Kerber
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= V Zvonareva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Hlaváčková
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= K Clijsters
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=28
| RD2-team05= C McHale
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Johansson
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= E Makarova
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= A Kerber
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= V Zvonareva
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= K Clijsters
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=28
| RD3-team03= C McHale
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= A Kerber
| RD3-score04-1=
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=

}}

 Sektion 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=3
| RD1-team01={{nowrap| A Radwańska}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Rybáriková
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= V Williams
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= E Vesnina
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= I Benešová
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= H Watson
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J Hampton
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=27
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=61
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= N Petrova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= ME Camerin
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= T Babos
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= M Oudin
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= T Tanasugarn
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Tatishvili
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= C Giorgi
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= F Pennetta
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01=

Sektion 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= N Li
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= K Pervak
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Cîrstea
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P Parmentier
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= N Broady
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

Bottom Half

Sektion 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= S Williams
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Larsson
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= M Czink
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= V Dushevina
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Wozniak
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Dubois
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= J Zheng
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= L Šafářová
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= K Bertens
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= C Scheepers
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Y Shvedova
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= L Pous Tió
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Keothavong
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= C Vandeweghe
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= S Errani
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= S Williams
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= M Czink
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Wozniak
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= J Zheng
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= K Bertens
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Y Shvedova
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= S Errani
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= S Williams
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= J Zheng
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Y Shvedova
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= S Errani
| RD3-score04-1=
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=

}}

 Sektion 6 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= D Cibulková
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= K Zakopalová
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= O Govortsova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= A Beck
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= P Hercog
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Kr Plíšková
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= L Robson
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= F Schiavone
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=31
| RD1-team09=

Sektion 7 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= T Paszek
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Cornet
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2='''77
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= N Bratchikova
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= G Arn
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06={{nowrap| G Voskobojeva}}
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Y Wickmayer
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= S Kuznetsova
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= R Vinci
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= A Barty
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Erakovic
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= M Lučić
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Panova
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= C Dellacqua
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= M Bartoli
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= T Paszek
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Cornet
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Y Wickmayer
| RD2-score04-1=
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=21
| RD2-team05= R Vinci
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Erakovic
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= M Lučić
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= M Bartoli
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=

}}

 Sektion 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= A Ivanovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=
| RD1-team03= K Date-Krumm
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= K Bondarenko
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Yakimova
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Minella
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Pe'er
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= J Görges
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=26
| RD1-team09=

References 
 Main Draw

Damesingle 2012
WTA Tour 2012
2012